Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1962 года прошли с 15 августа по 28 августа в Кингстоне, Ямайка. В соревнованиях приняло участие 1559 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1962 год в спорте
Август 1962 года
Международные спортивные соревнования в Кингстоне (Ямайка)
1962 год на Ямайке